Tamás:
 Tamás Borsos,  (1566, Marosvásárhely ()  1633), jude le orașului Târgu Mureș în 1601
 Tamás Aczél (1921, Budapest  1994, Boston), un scriitor maghiar
 Tamás Adamik (* 1937, Kecskemét), este un scriitor, filolog, istoric literar maghiar
 József Tamás (* 1944, Madefalău (), Harghita), un cleric romano-catolic de etnie maghiară din România
 Sándor Tamás (* 1966, Zágon), un deputat român (ales în județul Covasna)

Vezi și 
 Tamaș
 Tămaș

Prenume masculine maghiare
Nume de familie ungurești